El L'Olympique d'Antibes Juan-les-Pins, también conocidos como los Sharks d'Antibes (Tiburones de Antibes) es un equipo de baloncesto francés con sede en la ciudad de Antibes, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, que compite en la Pro B, la segunda competición de su país. Disputa sus partidos en el Azur Arena Antibes, con capacidad para 5.249 espectadores.

Historia
El equipo se fundó en 1933, compitiendo a nivel nacional desde 1950, logrando esa temporada el ascenso a la entonces denominada Nationale 1, la actual LNB. Sólo permaneció un año en la categoría, regresando a la segunda división, convirtiéndose a partir de comienzo de los años 60 en un equipo ascensor. Hasta que en 1970 logra su primer título en la máxima categoría, algo que repetiría en 1990 y 1995.

En 2002, a pesar de evitar el descenso por su clasificación, fue relegado a la Pro B por problemas económicos, y, tras pasar por la tercera categoría en 2008, desde 2009 hasta 2013 estuvo en la Pro B. En 2013 subió a la Pro A pero descendió al quedar en 15 posición. En 2015 vuelve a ascender al ganar los Play-Offs de la Pro B.

Posiciones en liga

*La temporada fue cancelada debido a la pandemia del coronavirus.

Plantilla actual 
{| class="toccolours" style="font-size: 95%; width: 90%; "
! colspan="2" style="background-color:#163B71; color:#FFB900; text-align: center;" | L'Olympique d'Antibes 2020-2021
|- style="background-color: #00BBEC;color: white; text-align: center;"
! Jugadores !! Entrenadores
|-
| valign="top" | 
{| class="sortable" style="background:transparent; margin:0px; width:100%;"
! N.º !! Nac. !! Pos. !! Nombre !! Altura !! Peso !! Procedencia
|-

Palmarés

 LNB:
 Campeón - 1970, 1991, 1995
 Subcampeón - 1972, 1984, 1990, 1994

 Pro B:
 Campeón - 1951, 1962, 1968, 2013
 Subcampeón - 2006, 2008, 2010
 Campeón Play-Offs - 2015

 Leaders Cup Pro B:
 Campeón - 2015

 NM1:
 Campeón - 2008

 Copa Korać:
 Semifinalista - 1984,1986

 Copa Saporta:
 Semifinalista - 1995

 Copa de baloncesto de Francia:
 Semifinalista - 2007

 Challenge de l'Esprit Sportif Jacques Dorgambide:
 Campeón - 2008

Jugadores destacados

Enlaces externos 
Web oficial
Página del Antibes en Eurobasket.com

Clubes de baloncesto de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul
Organizaciones fundadas en 1933
Baloncesto en 1933
Francia en 1933
Antibes